A 21 328-as számú mellékút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Nógrád megyében.

Szügy belterületén ágazik ki a 21 129-es útból, nem sokkal annak első kilométere előtt. Dél felé indul, Vasút utca néven, és csak az Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc-vasútvonal Szügy megállóhelyéig vezet, ahol véget is ér, hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatai szerint 141 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 24. 

21328